Большая Горка — название населённых пунктов.

Россия 
 Большая Горка — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Большая Горка — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Большая Горка — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Большая Горка — деревня в Даровском районе Кировской области.
 Большая Горка — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Большая Горка — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Большая Горка — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Большая Горка — деревня в Бежаницком районе Псковской области (Бежаницкая волость).
 Большая Горка — деревня в Бежаницком районе Псковской области (Добрывичская волость).
 Большая Горка — деревня в Рамешковском районе Тверской области.